Рујишта могу бити:

 Рујишта (Беране), насеље у општини Беране, Црна Гора
 Рујишта (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Босна и Херцеговина

Види још 

 Рујиште, вишезначна одредница
 Рујишка, вишезначна одредница